Собор Святых Константина и Елены — ряд православных храмов, освящённых в честь святых Константина и Елены.

 Собор Святых Константина и Елены — собор в городе Бельцы, в Молдавии.
 Собор Святых Константина и Елены — собор в Йоханнесбурге, в ЮАР.
 Собор Святых Константина и Елены — греческий собор в Ричмонде, в США.
Собор Святых Константина и Елены  — утраченный собор в городе Медынь, Россия.